Marsala (Italië), een stad in de Italiaanse provincie Trapani, op Sicilië
Marsala (wijn), een zoete, Italiaanse wijn, die gemaakt wordt in de omgeving van bovengenoemde stad
Marsala (Exosquad), een personage uit de televisieserie Exosquad